Мико́ла Микола́йович Ковальчу́к (нар. , с. Куна Гайсинського району Вінницької області) — український юрист, державний службовець ІІІ рангу, Заслужений юрист України, ветеран МВС України. Директор з радіочастотного моніторингу та питань РЕЗ УДЦР.

Життєпис 

Вищу освіту інженера-механіка здобув у Одеському політехнічному інституті (1983). У 2001 закінчив Донбаську державну академію будівництва та архітектури, а в 2003 Міжрегіональну академію управління персоналом.

Працював на Ясинуватському коксохімзаводі, згодом на Макіївському металургійному комбінаті.

1985—2007 — на оперативних та керівних посадах в Управлінні МВС України в Донецькій області, зокрема очолював відділення Макіївського відділу по боротьбі з організованою злочинністю Управління по боротьбі з організованою злочинністю, був заступником начальника управління — начальником інспекції по особовому складу Управління роботи з персоналом.

Далі очолював відділ Головного штабу Міністерства внутрішніх справ України, обіймав посади заступника начальника Департаменту стратегічного аналізу та прогнозування МВС України, заступника голови Державного департаменту України з питань виконання покарань.

У лютому-грудні 2011 — перший заступник начальника Управління внутрішньої безпеки, директор Департаменту персоналу Державної податкової служби України, згодом — голова Державної міграційної служби України, директор з радіочастотного моніторингу та питань РЕЗ УДЦР.

Одружений, має сина та онуку. Захоплюється риболовлею та мисливством.

Відзнаки 
 «Заслужений юрист України» (2012) ;
 Почесний працівник МВС України;
 Відзнака МВС України «Вогнепальна зброя»;
 Відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України» (2016).

Примітки

Посилання 
 Ковальчук Микола Миколайович 
 Ковальчук Микола Миколайович На сайті «Вікі Чиновники»
Уродженці Куни (Гайсинський район)
Державні службовці України
Нагороджені відзнакою «Почесний працівник МВС України»
Нагороджені ювілейною медаллю «25 років незалежності України»